Franco Columbu – culturista italiano
Giovanni Columbu – regista e politico italiano
Giovanni Battista Columbu – politico e imprenditore italiano
Massimo Columbu – fantino italiano
Michele Columbu – politico e scrittore italiano
Porto Columbu-Perd'è Sali – frazione italiana del comune di Sarroch